Le nom Odette a été utilisé pour plusieurs cyclones tropicaux dans le monde.

Atlantique Nord 
 Tempête tropicale Odette (2003), un cyclone hors saison qui s'est formée près des côtes du Panama et qui a touché terre en République dominicaine ;
 Tempête tropicale Odette (2021) formée au large du Cap Hatteras et qui s'est dirigé au large.

Indien est 
 Le cyclone tropical Odette (2021) qui s'est formé en avril au large des côtes de l'Australie-Occidentale et a rapidement été complètement absorbé par la circulation du cyclone Seroja.

Pacifique nord-ouest 

 Typhon Usagi (2013) (T1319, 17W, Odette), un super typhon qui a touché certaines parties des Philippines, de Taïwan et de la Chine ;
 Typhon Khanun (2017) (T1720, 24W, Odette).

Pacifique sud 
 Le cyclone tropical Odette (1985) qui s'est formé au large des côtes du Queensland et a traversé la mer de Corail ;
 La tempête tropicale Odette (2007), formée début mars dans la mer de Corail, provoquant une forte houle cyclonique le long des côtes du Queensland ;

Typhon homonyme
Tempête tropicale homonyme